Eumanota är ett släkte av tvåvingar. Eumanota ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Eumanota